Saint-Genis (Hautes-Alpes)
ook:
Saint-Genis-d'Hiersac,  Charente
Saint-Genis-de-Saintonge, Charente-Maritime  
Saint-Genis-du-Bois, Gironde  
Saint-Genis-Laval,   Rhône
Saint-Genis-l'Argentière, Rhône  
Saint-Genis-les-Ollières,  Rhône 
Saint-Genis-Pouilly,   Ain
Saint-Genis-sur-Menthon,  Ain 
Saint-Génis-des-Fontaines, Pyrénées-Orientales